Deilocerus är ett släkte av kräftdjur. Deilocerus ingår i familjen Cyclodorippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Deilocerus